Коанда́ або Коанде́ ():
 Анрі Коанда — румунський вчений у галузі аеродинаміки, творець першого в світі проекту літака на реактивній тязі.
 Ефект Коанда — фізичне явище, котре полягає у тому, що струмінь рідини, який витікає із сопла, прагне відхилитись у напрямку до стінки і за певних умов прилипає до неї.
 Міжнародний аеропорт імені Анрі Коанди () — найбільший аеропорт у Румунії, розташований за 16,5 км на північний захід від Бухареста, передмісті Отопень.
 Coandă-1910 — перший у світі літак на реактивній тязі конструкції Анрі Коанди.
 Константін Коанде — румунський державний і військовий діяч, професор, дипломат, батько Анрі Коанди.